Master of Business Administration – studia podyplomowe
 MacBook Air – komputer firmy Apple
 Mechanical Brake Assist – system samochodowy
 Market Basket Analysis – analiza koszyka zakupów
 Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie – wydarzenie kulturalne